Спрингбок, , буквально «прыгучий самец рогатого скота»:
 спрингбок — антилопа
 Спрингбок (ЮАР) — город в регионе Намакваленд